Fistball na World Games 2009 został rozegrany w dniach 17 - 20 lipca w Zhongzheng Stadium w mieście Kaohsiung.

Uczestnicy

Medale

Tabela końcowa

I. faza

II. faza

Zestawienie końcowe

Przypisy 

Dyscypliny rozgrywane na World Games 2009
Fistball